AMEX puede hacer referencia a:
 American Express, empresa multinacional estadounidense de servicios financieros.
 American Stock Exchange, bolsa de valores estadounidense con sede en Nueva York.
 American Express Community Stadium, estadio de fútbol, ubicado en Brighton & Hove, en el poblado de Falmer (Reino Unido).